Ponsan peut désigner:

 Ponsan-Soubiran, commune française située dans le département du Gers en région Occitanie
 Chemin de la Salade-Ponsan, une voie publique de Toulouse

Voir aussi